Кузнецов Владимир Маркович () — начальник отделения — главный конструктор зенитных управляемых ракет КБ приборостроения, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился в 1939 году в городе Фролово Сталинградской области.

После окончания факультета летательных аппаратов Казанского авиационного института работает в ЦКБ-14 (ныне КБ приборостроения, г. Тула): инженер, начальник сектора, с 1970 года — начальник отдела, с 1986 года — начальник отделения — главный конструктор зенитных управляемых ракет.

Осуществлял организационно-техническое руководство разработкой и сдачей на вооружение зенитных-управляемых ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» и для зенитного комплекса противоракетной обороны кораблей «Каштан».

Награждён орденом Дружбы народов.

Награды 
 Орден Дружбы народов

Примечания

Ссылки 
 Легенды КАИ

Выпускники Казанского технического университета